RWD може означати:

 Responsive web design, методологія розробки сайтів які зручно використовувати на широкому діапазоні розмірів екрану.
  — задній привід